

Patronyme 

 Adriana Ángeles Lozada (197-), judokate mexicaine.
 Esteban Lozada (1982-), joueur de rugby à XV argentin.
 Gonzalo Sánchez de Lozada (1930-), homme d'État bolivien.
 José Castro Lozada, arbitre vénézuélien de football.
 Rigoberto Lozada, alias Joselo (?-1992), fondateur et ancien dirigeant des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).

Toponyme 

 Diego de Lozada, paroisse civile de la municipalité de Jiménez dans l'État de Lara au Venezuela.